Las elecciones primarias de Argentina de 2011 se realizaron el 14 de agosto de ese año, encontrándose habilitados para la votación un total de 27.888.785 electores en 85.937 mesas. Por primera vez en el país, las mesas de votación son mixtas en todos los distritos. En las elecciones han participado 22.705.378 ciudadanos, que equivalen a un 81,41% de los electores habilitados.

Resultados

Elecciones presidenciales

Elecciones legislativas

Cámara de Diputados

Senado

Véase también 
 Elecciones presidenciales de Argentina de 2011
 Elecciones legislativas de Argentina de 2011
 Elecciones provinciales de Argentina de 2011

Referencias

Enlaces externos 

Texto de la Ley 26.571 en infoleg.gob.ar

2011
Primarias